Eadie ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Eadie (1920–2012), schottischer Politiker
 Bill Eadie (1881–1931), schottischer Fußballspieler
 Darren Eadie (* 1975), englischer Fußballspieler
 Doug Eadie (1946–2013), schottischer Fußballspieler
 Graham Eadie (* 1953), australischer Rugbyspieler
 Gordon Eadie (* 1950), schottischer Fußballspieler
 Helen Eadie (1947–2013), schottische Politikerin
 James Eadie (Brauer) (1827–1904), schottischer Bierbrauer

 Noël Eadie (1901–1950), schottische Opernsängerin (Sopran)
 Sean Eadie (* 1969), australischer Radrennfahrer 

Sonstiges:
 Eadie Island, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Eadie Manufacturing Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Eady-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher im Viktorialand, Antarktika